Histoire est une série de livres-jeux écrite par Simon Farrell et Jon Sutherland. Elle est composée de cinq livres parus chez Gallimard, et fait partie de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros.

Composition de la série 
 L'Ombre de la Guillotine
 À Feu et à Sang
 La Dernière Invasion
 Pour l'Indépendance
 Les Vaisseaux de Feu

Voir aussi
Les Livres à remonter le temps

Liens externes

Références 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros
Fiction historique